Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 17 au .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2016) : tournoi masculin
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Moscou
Sport en Russie en 2016
Tennis en octobre 2016
2016 à Moscou